Pápa steht für:

 Pápa, Stadt in Ungarn
 Kleingebiet Pápa, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
 Kreis Pápa, heutige Verwaltungseinheit in Ungarn

Siehe auch:
 Papa (Begriffsklärung)